Хита:

 Хита — город в Японии, находящийся в префектуре Оита.
 Хита — царь Элама, правил приблизительно в 2290 — 2250 годах до н. э.